Selat Nasik (plaats), een plaats in Indonesië
Selat Nasik (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing